Média - kommunikációval kapcsolatos fogalom
Média (Méd Birodalom) – ókori ország
Média Atropaténé rövid ideig fennálló állam az ókorban